A Buna vagy buna a következőket jelentheti:
Földrajzi helyek:
 Buna, Albániában és Montenegró közötti határfolyó.
 Buna, a Neretva mellékfolyója Bosznia-Hercegovinában.
 Buna kenyai falu, a legtávolabbi pont, ameddig az olasz hadsereg a II. világháború kelet-afrikai hadjáratában eljutott.
 Buna (Pápua Új-Guinea), a II. világháború bunai csatájának helyszíne.
 HMAS Buna (L-132), az Ausztrál Királyi Haditengerészet partraszállóhajója, amelyet a csata emlékére neveztek el.
 Buna, Texas
 Buna-Werke, az auschwitzi koncentrációs tábor altábora.

 A buna gumik kopolimerekkel készült szintetikus gumik.

 Buna Lawrie, ausztrál zenész, a Coloured Stone együttes tagja.

 Kamerun egyik hivatalos nyelve, a mbum másik elnevezése.